Луи́ Рюшонне́ (, 28 апреля 1834 года — 14 сентября 1893 года) — швейцарский государственный деятель.

Биография 
Был адвокатом в кантоне Во; выбранный в Большой совет кантона, примкнул к радикально-демократической партии и вскоре стал её вождём. В 1866 г. Р. был выбран членом швейцарского национального совета и дважды был его президентом, хотя по своим убеждениям являлся федералистом и противником централизации. В 1881 г. Р. стал членом швейцарского союзного совета и дважды был избираем президентом Союза, на 1883 и 1890 гг. Ср. Rossel, «Louis Ruchonnet» (Лозанна, 1893).

Рюшонне был масоном и являлся членом-основателем ложи «Свобода» в Лозанне, которая носила № 21 и находилась под юрисдикцией Великой швейцарской ложи Альпина. 11 сентября 1871 года он был избран первым досточтимым мастером ложи Свобода № 21.

Примечания

Литература 
 
 MEMO — Le site de l’Histoire
 Roger-Charles Logoz: Louis Ruchonnet. In: Urs Altermatt (Hrsg.): Die Schweizer Bundesräte. Ein biographisches Lexikon. 2. Auflage. Artemis Verlag, Zürich/München 1991, ISBN 3-7608-0702-X, S. 232—237.
 Lire également entretien avec Olivier Meuwly (Yelmarc Roulet) auteur d’une thèse d’histoire soutenue en juillet 2005 sur le conseiller fédéral vaudois in Le Temps 2005/07/26 p. 9 (Portrait-pl. 28 : 3F 3603)

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерального совета Швейцарии 
 MEMO — Le site de l’Histoire

Государственные деятели Швейцарии
Президенты Национального совета Швейцарии
Президенты Швейцарии
Министры иностранных дел Швейцарии
Министры экономики Швейцарии
Министры юстиции Швейцарии
Адвокаты Швейцарии
Адвокаты по алфавиту
Масоны Швейцарии